Проспери () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Проспери, Гонсало (род. 1985) — аргентинский футболист, правый защитник клуба «Сан-Лоренсо».
 Проспери, Карло (1921—1990) — итальянский композитор и педагог.
 Проспери, Франко (1926—2004) — итальянский режиссёр, сценарист, актёр и оператор.